Crystal Palace (palacio de cristal en inglés) puede referirse a:
 The Crystal Palace: edificio construido en Londres con motivo de la Gran Exposición de 1851;
 Crystal Palace Football Club: un equipo de fútbol del sur de Londres;
 Crystal Palace, el barrio de Londres donde se ubican los dos anteriores;
 Crystal Palace: edificio de Nueva York, inspirado en el Crystal Palace de Londres, construido para albergar la Exposición Universal de 1853.